Todor Kolev er navnet på flere personer:

 Todor Kolev (skuespiller)
 Todor Kolev (fodboldspiller, født 1942) - bulgarsk fodboldspiller, deltog i VM 1970
 Todor Kolev (fodboldspiller, født 1980) - bulgarsk fodboldspiller
 Todor Kolev (fodboldspiller, født 1989) - bulgarsk fodboldspiller